Лы́у () — эстонский топоним:

 Лыу  — деревня в волости Сааремаа.
 Лыу  — залив на острове Сааремаа.

Лыу () — вьетнамская фамилия.

 Известные носители 
 Лыу Дык Хай (род. 1950) — вьетнамский шахматист.
 Лыу Тхи Дьем Хыонг (род. 1990) — вьетнамская модель.